Vabroušek ist der Familienname der folgenden Personen:
 Michal Vabroušek (* 1975), tschechischer Ruderer
 Petr Vabroušek (* 1973), tschechischer Triathlet